Lista över 41 kommuner i provinsen Bari i Italien.

 
Kommuner i provinsen Bari